Драцена трёхполосная — многолетнее корневищное травянистое бесстебельное растение, вид рода  семейства . Вид широко известен под устаревшими синонимичными названиями Сансевиерия трёхполосная, или Сансевиерия трёхполосая, или Сансевиера трёхпучковая ().

На основании результатов генетических исследований, изложенных в работе 2014 года «Филогенетические взаимоотношения между родами драценовых (Спаржевые: Нолиновые), проистекающие из локусов ДНК хлоропластов» ранее самостоятельный род Сансевиерия был полностью исключен из ботанической классификации, все виды отнесены к роду Драцена. По состоянию на 26 июля 2022 г. в базе данных сайта WFO род Сансевьерия указан как синонимичный роду Драцена. Название вида сансевиерия трёхполосная является синонимом названия драцена трёхполосная.

Описание 
Листья мечевидные, зелёные, с поперечными светлыми полосами, почти вертикально стоящие, в количестве 6—8 шт в розетке, длиной до 120 см и до 7 см шириной; на верхушке небольшой колпачок с неколючим остриём.

Соцветие — кисть. Цветки зеленовато-белые, душистые, длиной до 4 см.

Распространение и экология 
Естественный ареал — запад Центральной Африки (Демократическая Республика Конго и Нигерия).

Значение и применение 
Используется преимущественно как декоративное растение, на открытом воздухе в странах с тёплым климатом, или в помещениях для регионов с прохладным климатом. Популярное комнатное растение, в связи с нетребовательностью к уровню освещения и терпимостью к нерегулярному поливу. Предпочитает сухой воздух и почву. Редко требуется пересадка.

Согласно исследованию НАСА «Чистый воздух» (использовался сорт 'Laurentii'), растение обладает способностью активно поглощать из воздуха диоксид углерода и целый ряд токсичных для человека веществ, выделяя кислород, причём делает это ночью (благодаря чему её рекомендуется держать в спальных комнатах). Согласно исследованиям, на одного человека требуется 6—8 растений высотой по пояс.

Примечания

Литература 
 

Нолиновые
Спаржевые